Duran Çetin (Konya, 15. veljače 1964.), turski pisac.

Biografija
Durán Cetin (15 veljača 1964) - turski Pisac kratke priče i novele. On je rođen 1964. godine u selu Apasaraycık u theCumra području provinciji Konya, Turska. On je oženjen i ima dvoje djece.
Durán Cetin je rođen u selu Apasaraycık, koji je u Cumra okrugu, u gradu Konya, Turska. On je dobio obrazovanje u osnovnoj školi u svom selu, a zatim u stručno-tehničkom vjerske škole (Imam Хатип Lisesi) u Cumra 1981. Diplomirao je na fakultetu teologije na sveučilištu Selçuk u 1986. Njegove priče i članci su objavljeni u Edebiyat Otağı, Berceste, Санат Әлемі.
Njegov prvi članak "Iki Eylül" objavljen je u lokalnim novinama od Eskisehir u 1990. On je pripremio i predstavio radio programa u različitim područjima. Trenutno, on je pripremanje i prezentaciju programa "naša Kultura" na KONTV.
Durán Cetin-član uprave u Turskoj Autor udruge u Konyi.

Rada u Turskoj

Romana
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002, 
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Cüneyt,Beka Yayınları, İstanbul, 2012,
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Yayınları, İstanbul, 2012
 Muhteşem Yükseliş, Karatay Akademi Yayınları, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Yayınları, İstanbul, 2013
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,
 Macera Peşinde, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Macera Peşinde, Nar Yayınları, İstanbul, 2012

Priče 
 Bir Kucak Sevgi,Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Yudum Şehir, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Bekleyiş, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011

Vanjske poveznice 

Turski književnici
Putopisci
Romanopisci